

Met é 
 Gustave Doré
 Doré (automerk)
 Doré (aardappel) vroeg aardappelras
 Doré bar, een metaal-legering die o.a. goud en zilver bevat

Met als laatste letter een gewone e 
 Monts Dore, een bergmassief in het Centraal Massief in Frankrijk
 Dore, een zijrivier van de Allier in Frankrijk
 Dore, groot dorp  iets ten zuiden van en officieel stadswijk van Sheffield, Engeland